Josef Redtenbacher peut désigner :
 Josef Redtenbacher (1810-1870), chimiste autrichien ;
 Josef Redtenbacher (1856-1926), entomologiste autrichien.